Hillman är ett engelskt och svenskt efternamn. Det är namn på en engelsk biltillverkare samt förekommer i geografiska namn. Enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2016 var 543 personer med efternamnet Hillman bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hillman
 Adolf Hillman (1844–1933), svensk litteraturhistoriker, skriftställare och översättare
 Adolf F. Hillman (1817–1891), svensk grosshandlare
 Blake Hillman (född 1996), amerikansk ishockeyspelare
 Chris Hillman (född 1944), amerikansk musiker inom countryrocken
 Harry Hillman (1881–1945). amerikansk löpare

Fiktiva personer
 John och Kajsa Hillman, privatdetektiver i kriminalromaner och filmmanuskript av Folke Mellvig

Källor

Engelska efternamn
Svenska efternamn